Бродок — назва окремих географічних об'ктів.

 Бродок — село, Україна, Роменський район, Сумська область.
 Бродок — село, Білорусь, Берестейська область, Дорогичинський район.
 Бродок — село, Румунія, повіт Васлуй.
 Бродок — колишній хутір, Українська СРР, Бердичівська округа, Бердичівський район.
 Бродок — річка, Україна, Луганська область.

Див. також 
 Брідок